Gasthaus zum Raben steht für
Gasthaus zum Raben (Memmingen)
Gasthaus zum Raben (Rattelsdorf)